Ко́сьцян () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Косьцянский повят, Великопольское воеводство. Население — 15 127 человек (на 2008 год).

Соседние гмины 
 Гмина Чемпинь
 Гмина Каменец
 Косьцян
 Гмина Кшивинь
 Гмина Стеншев
 Гмина Смигель

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Великопольского воеводства